Cotă se poate referi la:
 cotă, parte care îi revine cuiva dintr-o sumă de primit sau de dat; cotă-parte.
 cotă, parte dintr-un tot căreia i se dă o anumită destinație sau care este supusă unui anumit regim; prin ext. raport sau număr abstract care reprezintă această parte.
 Cotă de piață, termen utilizat în analiza audienței și a marketingului de televiziune care reprezintă distribuția (împărțirea) audienței între mai multe canale de televiziune.
 cotă adițională, adaosuri în cote proporționale la impozitele directe datorate statului, perceput în valoarea bugetelor administrației locale, a unor instituții publice sau pentru constituirea unor fonduri speciale; cotă adăugată.
 cotă de întreținere, sumă de bani cu care fiecare dintre colocatari contribuie la cheltuielile comune de întreținere a imobilului respectiv.
 cotă, în topografie reprezintă înălțimea în metri a unui punct de pe teren față de o suprafață de referință (de obicei, nivelul mării).
 cotă, în desen tehnic reprezintă fiecare dintre valorile numerice ale dimensiunilor unui obiect reprezentat prin desen.
 cotă, ansamblu de semne, simboluri, cifre, litere care indică locul unor cărți, al unor documente etc. într-o bibliotecă, într-un inventar etc.
 cotă, haină largă purtată de preoții catolici.